HMS Victoria je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Victoria (1839) 
 HMS Victoria (1855) 
 HMS Victoria (1859) 
 HMS Victoria (1864) 
 HMS Victoria (1887)

Victoria